Higuereño – abitanti di Higuera de Calatrava
Higuereño – abitanti di Higuera